El nombre vernáculo "ortiga blanca" hace referencia principalmente a:

Lamium album, planta herbácea perenne popular como planta medicinal.
Además puede aludir a otras plantas:
Ballota nigra, planta europea que crece en lugares baldíos, bordes de caminos y escombreras, cerca de zonas habitadas.
Galeopsis tetrahit, planta de la familia de las lamiáceas.
Lamium flexuosum, otra planta de la familia de las lamiáceas (en catalán).
Lamium maculatum, planta nativa de toda Europa, Asia templada (Líbano, Siria, Turquía); creciendo en una variedad de hábitats, desde pastizales abiertos a bosques, generalmente en suelos húmedos y fértiles.
Sideritis hirsuta, planta de la familia de las lamiáceas (en catalán).
Urtica membranacea, planta de la familia de las urticáceas.
Urtica urens, otra planta de la familia de las urticáceas.

Referencias